

Geografia
 Padilla – città della Bolivia, nel dipartimento di Chuquisaca
 Padilla – città della Colombia, nel dipartimento di Cauca
 Padilla – città del Messico, nello stato di Tamaulipas
 Padilla de Abajo è un comune spagnolo della comunità autonoma di Castiglia e León
 Padilla de Arriba è un comune spagnolo della comunità autonoma di Castiglia e León

Persone
 Aarón Padilla (1942) – ex calciatore messicano
 Ambrosio Padilla (1910-1996) – cestista, dirigente sportivo e politico filippino
 Blanca Padilla (1995) – modella spagnola
 Daniel Padilla (1995) – attore e cantante filippino
 Dennis Padilla (1962) – attore e comico filippino
 David Padilla Arancibia (1927-2016) – politico e militare boliviano
 Edgar Padilla (1975) – cestista portoricano
 Enrique Padilla (1890–...) – giocatore di polo argentino
 Ignacio Padilla (1968-2016) – scrittore, saggista, accademico e diplomatico messicano
 José Prudencio Padilla (1784-1828) – militare colombiano
 Jesús Padilla (1987) – calciatore messicano
 Juan de Padilla (1468-1520 ca) – religioso e poeta spagnolo
 Juan Padilla (1965) – giocatore di baseball cubano
 Maria di Padilla (1334 circa–1361) – regina consorte spagnola
 Mariano Padilla y Ramos (1842-1906) – baritono spagnolo
 Marisol Padilla Sánchez (1973) – attrice statunitense
 Pedro de Padilla (...–1599) – generale e poeta spagnolo
 Rigoberto Padilla (1985) – calciatore honduregno

Altro 
 Padilla – genere di ragni della famiglia Salticidae
 Padilla – opera lirica di Joaquín Espín y Guillén

Pagine correlate
José Padilla
Antonio Padilla – personaggio della serie tv Tredici